Paloma Ruiz de Alda  mexikói színésznő.

Élete 
Paloma Ruiz de Alda Mexikóban született.

Karrierjét 2000-ben kezdte a Viaje de ida y vueltában.

2002-ben szerepet kapott az Impulsosban. 

2006-ban a Películas para no dormir: La culpa című filmben Marta szerepét játszotta.

2012-ben szerepet kapott a Matalobos című sorozatban.

2014-ben megkapta Mónica Elizalde szerepét A macska című telenovellában.

Filmográfia

Források 
 

Mexikói színészek
Mexikói nők
A 20. században született személyek
Élő személyek